Bytomski Półmaraton – coroczny bieg uliczny organizowany od 2009 roku we wrześniu na dystansie 21,0975 km w Bytomiu. Podczas pierwszej edycji start i meta biegu znajdowały się w bytomskiej dzielnicy Miechowice przy ulicy Jana Dzierżonia, a trasa prowadziła w kierunku dzielnicy Karb oraz Stolarzowice, gdzie miał miejsce nawrót. W latach 2010–2014 start i meta również były przy ulicy Dzierżonia jednak trasa miała dwie pętle i wiodła wyłącznie po terenie dzielnicy Miechowice. Od siódmej edycji nastąpiła zmiana trasy, która również posiada dwie pętle jednak start i meta znajdują się przy Centrum Handlowym „Plejada”.

Od 2010 roku towarzyszącym biegiem są zmagania na dystansie około 10,5 km, a od 2011 roku wśród uczestników którzy ukończą bieg losowany jest samochód osobowy. Dyrektorem biegu jest Michał Napierała.

W 2020 roku zawody się nie odbyły z powodu pandemii COVID-19.

Edycje biegu

Frekwencja w półmaratonie

Wyniki

Półmaraton – mężczyźni

Półmaraton – kobiety

~10,5 km – mężczyźni

~10,5 km – kobiety

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona zawodów

Biegi lekkoatletyczne
Półmaratony
Zawody sportowe w Bytomiu
Powtarzające się wydarzenia sportowe